Primeiro Congresso Republicano — realizado em Portugal
 Congresso Republicano em São Paulo — realizado no Brasil
 Convenção de Itu — realizado no Brasil
 Partido Republicano (Estados Unidos) — partido político cujos congressos são referidos como "Convenção Republicana"

Ver também 
 Clube Republicano
 Republicanismo

Desambiguações de política